Натуральне число 1867
 1867 рік до нашої ери
 1867 рік нашої ери